Invasion från Mars kan syfta på:

 Invasion från Mars (1953) – en amerikansk film i regi av Jack Arnold, originaltitel: It Came from Outer Space
 Invasion från Mars (1986) – en amerikansk film i regi av Tobe Hooper, originaltitel: Invaders from Mars